La ceremonia del té es una forma ritualizada de hacer o servir té.

Existen varias ceremonias del té: 

Ceremonia del té japonesa
Ceremonia del té coreana
Yum cha
Ceremonia del té taiwanesa 
Ceremonia del té Perennial
Ceremonia del té Wu-Wo
Ceremonia del té Gongfu